Серге́й Зино́вьев:
 Зиновьев, Сергей Никитич (?—1810) — вятский губернатор, действительный статский советник.
 Зиновьев, Сергей Олегович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Зиновьев, Сергей Фёдорович (1918—1960) — полный кавалер ордена Славы.